A Lot of Bull – cortometraggio di animazione del 1918 diretto da Bud Fisher
A Lot of Bull – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
A Lot of Bull – cortometraggio di animazione per la tv